Шасто́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Ларш. Округ коммуны — Брив-ла-Гайярд.

Код INSEE коммуны — 19049.

Коммуна расположена приблизительно в 430 км к югу от Парижа, в 90 км южнее Лиможа, в 31 км к юго-западу от Тюля.

История 
Во время Великой французской революции название коммуны было изменено на Ла-Фратерните ().

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 553 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 353 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 274 были экономически активными, 79 — неактивными (показатель активности — 77,6 %, в 1999 году было 73,5 %). Из 274 активных работали 256 человек (139 мужчин и 117 женщин), безработных было 18 (10 мужчин и 8 женщин). Среди 79 неактивных 20 человек были учениками или студентами, 40 — пенсионерами, 19 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Кузаж (XIII—XIV века). Памятник истории с 1996 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез